Уэле:

 Уэле (приток Убанги)
 Уэле (река, впадает в море Лаптевых)